Тетракли́нис () — монотипный род вечнозелёных хвойных деревьев семейства , включающий единственный вид Тетраклинис чле́нистый (Tetraclinis articulata). Растение известно как берберийская туя и сандараковое дерево. По названию смолы, получаемой из дерева, растение ещё называют кратко «сандарак».

Синонимы

Ботаническое описание 
Небольшое, медленно растущее дерево высотой 6—15 м (редко достигает 20 м) с диаметром ствола обычно около 0,5 м, иногда до 1 м. Образует зонтиковидную рыхлую крону.
Хвоя несглаженная четырёхугольная.

Плоды — шишки длиной 10—15 мм с толстыми древеснистыми чешуйками, при созревании зелёного цвета, позже коричневые. Семена 5—7 мм длиной и 2 мм шириной, с широкими крыльями.

Ареал 
Эндемик западного Средиземноморья. В естественных условиях растёт в Африке, на юго-востоке Испании (в окрестностях Картахены) и на острове Мальта. Родиной его являются Атласские горы в Марокко.

Хозяйственное значение и применение 
Из дерева получают смолу, называемую сандарак, которая используется в производстве ценных лаков.

Мягкая древесина используется для производства различных поделок и декоративных изделий. Высоко ценятся наросты на стволах, древесина которых обладает красивым рисунком. Смолистая древесина дерева устойчива против гниения.

Деревья этого вида выращивается в качестве бонсай.

Прочие сведения 
Дерево считается национальным символом Мальты, где его называют Għargħar.

Примечания

Литература 
 
 
 Сандараковый куст // Энциклопедический словарь Гранат. — Т. 37: Рютли — Селевкия. — М.: Рус. библиогр. ин-т Гранат, [1917]. — 326 c.

Кипарисовые
Флора Средиземноморья
Смолоносные растения
Декоративные деревья
Монотипные роды растений